Landen van Overmaas, een historische regio in het ancien régime die onder het hertogdom Brabant viel
Staats-Overmaas, een van de historische Generaliteitslanden van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Overmaas Rotterdam, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rotterdam